Notkobban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notkobban, Närpes, Österbotten,  (1 ha)
 Notkobban (Vårdö, Åland),  (20 ha)
 Notkobban, Lovisa, Nyland,  (1 ha)

Se även
Notkobben
Nätkobben